Stanetinci je ime več naselij v Sloveniji:

Stanetinci, občina Cerkvenjak
Stanetinci, občina Sveti Jurij ob Ščavnici

Naselja v Sloveniji